Dit is een overzicht van het onroerend erfgoed in Rumbeke, deelgemeente van Roeselare. Het onroerend erfgoed maakt onderdeel uit van het cultureel erfgoed in België.

Bouwkundig erfgoed

"

|}

Zie ook 

 Lijst van onroerend erfgoed in West-Vlaanderen

Rumbeke
Rumbeke